Danvers (Illinois)
 Danvers (Massachusetts)
 Danvers (Minnesota)